Носовое украшение:
 Носовое украшение, носовая фигура — скульптура на носу корабля.
 Пирсинг носовой перегородки.